Финиковая пальма (собственно финиковая пальма — в отличие от названия рода), или Финик пальчатый (лат. Phoenix dactylifera) — вид деревьев из рода Финиковая пальма семейства Пальмовые (Пальмы).

Биологическое описание 
Финик пальчатый — дерево с прямым стволом, покрытым остатками листовых черешков. Деревья достигают высоты 15—26 метров (изредка 30 м).

Листья, перистые, приподнятые, длиной до 6 метров, расположены пучком на вершине ствола.

Цветки однополые, собраны в метельчатые соцветия, ветроопыляемые.

Плод — финик, продолговатая костянка длиной до 8 см и шириной до 4 см.
Выдерживает температуру до −14 °С.

Культивирование 

Плоды — финики, на протяжении тысячелетий остаются одним из основных видов пищи в странах Ближнего Востока и Северной Африки. В Индии убеждены, что первыми финиковую пальму одомашнили носители индской цивилизации. В Месопотамии, которая традиционно считается родиной финиковой пальмы, обнаружены свидетельства возделывания этого дерева за 4 тыс. лет до н. э. В Древнем Египте финики использовались как сырьё для производства вина. С появлением оросительных систем в Хадрамауте (Йемен), у Вади-Хадрамаут, финик пальчатый стали культивировать и там.

В наше время основными поставщиками фиников на мировой рынок являются страны Северной Африки, главным образом Алжир и Тунис.

Финики употребляются в свежем, сушеном и вареном виде, из муки пекут хлеб. Сок свежих фиников используется для изготовления «финикового мёда» и финикового напитка. Из поджаренных семян изготавливают суррогаты кофе. Также финики используют для корма верблюдов, лошадей и собак.

Но финиковые пальмы культивируют не только ради плодов. Стволы финиковых пальм используют как строительный материал, из них изготавливают балки, столбы, двери в хижинах. Листья используют как кровельный материал. Волокна коры пальм и листовых жилок используются для изготовления канатов, верёвок, мешков, корзин. Пакля используется при изготовлении подушек, матрацев. Верхушечные почки и цветочные обвёртки используются как «пальмовая капуста». В пищу также употребляют сердцевину молодых растений, имеющую миндальный вкус. Из голубовато-белого сладкого сока финиковой пальмы получаемого при надрезе ствола или соцветия пальмы получают сахар и изготавливают пальмовое вино (лакби).

Галерея

Сорта 
 Деглет Нур
 Маджхоль

Финиковая пальма в культуре

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 Комнатное цветоводство

Пальмы
Тропическое сельское хозяйство
Флора Африки
Флора Евразии
Плодовые деревья
Декоративные деревья
Комнатные растения